Solanas ist 

der Familienname folgender Personen:

 Juan Diego Solanas (* 1966), argentinischer Kameramann, Drehbuchautor, Filmproduzent, Filmregisseur
 Pino Solanas (1936–2020, eigentlich Fernando Ezequiel Solanas), argentinischer Filmemacher
 Valerie Solanas (1936–1988), US-amerikanische Feministin

ein Ortsname:

 Solanas (Sardinien), zwischen Cagliari und Villasimius

Siehe auch:
 Solana